Le were est une langue papoue parlée dans la province ouest en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 Melitus Mugabe Were